Bréchignac est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.

Bréchignac
Catherine Bréchignac est une physicienne française née le  à Paris, 
Jean Bréchignac, né le  et mort le , est un officier-parachutiste français ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie.

Vincent-Bréchignac 

 Francis Vincent-Bréchignac (1897-1947), directeur de production et scénariste ;
 Hubert Vincent-Bréchignac (1899-1955), directeur de production et producteur de cinéma ;  
 Jean Vincent-Bréchignac (1901-mort date inconnue), dialoguiste, écrivain, journaliste, parolier, scénariste.

Homonymie de patronyme